Robert Macfarlane oder Robert MacFarlane ist der Name folgender Personen:

* Robert MacFarlane (General) (1771–1843), britischer General
 Robert MacFarlane (Politiker, 1835) (1835–1872), kanadischer Jurist und Politiker
 Robert Macfarlane (Politiker, 1900) (1900–1982), neuseeländischer Politiker (Labour Party)
 Robert Macfarlane (Schriftsteller) (* 1976), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Robert McFarlane (1937–2022), US-amerikanischer Regierungsbeamter